El nombre de Ausejo puede aludir a alguna de las siguientes localidades españolas:

 Ausejo, municipio de la comunidad autónoma de La Rioja.
 Ausejo de la Sierra,  municipio de la provincia de Soria.